Di seguito una lista di asteroidi dal numero 128001 al 129000 con data di scoperta e scopritore.

128001-128100 

|-
| 128001 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 128002 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 128003 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 128004 - ||  || 23 aprile 2003 || W. Bickel
|-
| 128005 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 128006 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 128007 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 128008 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128009 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128010 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128011 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128012 - ||  || 3 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128013 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128014 - ||  || 2 maggio 2003 || NEAT
|-
| 128015 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128016 - ||  || 6 maggio 2003 || CSS
|-
| 128017 - ||  || 6 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128018 - ||  || 7 maggio 2003 || CSS
|-
| 128019 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128020 - ||  || 8 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128021 - ||  || 10 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128022 Peterantreasian ||  || 2 maggio 2003 || CSS
|-
| 128023 - || 2003 KE || 20 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 128024 - || 2003 KH || 20 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 128025 - || 2003 KK || 20 maggio 2003 || NEAT
|-
| 128026 - ||  || 22 maggio 2003 || Tenagra II
|-
| 128027 - ||  || 22 maggio 2003 || J. Broughton
|-
| 128028 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128029 - ||  || 23 maggio 2003 || R. Clingan
|-
| 128030 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 128031 - ||  || 25 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 128032 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 128033 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 128034 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 128035 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128036 Rafaelnadal ||  || 28 maggio 2003 || Majorca
|-
| 128037 - ||  || 26 maggio 2003 || J. Broughton
|-
| 128038 - ||  || 30 maggio 2003 || M. W. Buie
|-
| 128039 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128040 - ||  || 30 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128041 - ||  || 30 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 128042 - || 2003 LU || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 128043 - ||  || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 128044 - ||  || 1 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 128045 - ||  || 6 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 128046 - ||  || 23 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 128047 - ||  || 21 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 128048 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 128049 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 128050 - ||  || 26 giugno 2003 || NEAT
|-
| 128051 - ||  || 26 giugno 2003 || NEAT
|-
| 128052 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 128053 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 128054 Eranyavneh ||  || 28 giugno 2003 || D. Polishook
|-
| 128055 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 128056 - ||  || 30 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 128057 - || 2003 NR || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128058 - ||  || 3 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128059 - ||  || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128060 - ||  || 4 luglio 2003 || LONEOS
|-
| 128061 - ||  || 2 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128062 Szrogh ||  || 6 luglio 2003 || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 128063 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128064 - ||  || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 128065 Bartbenjamin || 2003 OK || 19 luglio 2003 || B. L. Stevens
|-
| 128066 - || 2003 OM || 17 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128067 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 128068 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128069 - ||  || 24 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 128070 - ||  || 25 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128071 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 128072 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 128073 - ||  || 27 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128074 - ||  || 27 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128075 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128076 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128077 - ||  || 26 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 128078 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 128079 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 128080 - ||  || 31 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128081 - ||  || 29 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 128082 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128083 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128084 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128085 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 128086 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 128087 - || 2003 PH || 1 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128088 - || 2003 PL || 1 agosto 2003 || J. Skvarc
|-
| 128089 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128090 - ||  || 2 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128091 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128092 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128093 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128094 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128095 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128096 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128097 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128098 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128099 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128100 - ||  || 3 agosto 2003 || W. G. Dillon, J. Dellinger
|}

128101-128200 

|-
| 128101 - ||  || 5 agosto 2003 || W. Bickel
|-
| 128102 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128103 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 128104 - ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 128105 - ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 128106 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128107 - ||  || 20 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128108 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128109 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128110 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128111 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128112 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128113 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128114 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128115 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128116 - ||  || 22 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128117 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128118 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128119 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128120 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128121 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128122 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128123 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128124 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128125 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128126 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128127 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128128 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128129 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128130 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128131 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128132 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128133 - ||  || 24 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128134 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128135 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128136 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128137 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128138 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128139 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128140 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128141 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128142 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128143 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128144 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128145 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128146 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128147 - ||  || 24 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128148 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128149 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128150 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128151 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128152 - ||  || 25 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128153 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128154 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128155 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128156 - ||  || 29 agosto 2003 || J. Dellinger, P. Garossino
|-
| 128157 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128158 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 128159 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128160 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128161 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 128162 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 128163 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 128164 - ||  || 30 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 128165 - ||  || 29 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128166 Carora ||  || 27 agosto 2003 || I. Ferrin, C. Leal
|-
| 128167 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 128168 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 128169 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128170 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128171 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128172 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128173 - ||  || 5 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128174 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128175 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128176 - ||  || 1 settembre 2003 || W. Bickel
|-
| 128177 Griffioen ||  || 5 settembre 2003 || A. Vanden Heuvel
|-
| 128178 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128179 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128180 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128181 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128182 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128183 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128184 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128185 - || 2003 SP || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128186 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128187 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128188 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128189 - ||  || 17 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 128190 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128191 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128192 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128193 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128194 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128195 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128196 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128197 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128198 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128199 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128200 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|}

128201-128300 

|-
| 128201 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128202 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128203 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128204 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128205 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128206 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128207 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128208 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128209 - ||  || 18 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128210 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128211 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128212 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128213 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128214 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128215 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128216 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128217 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128218 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128219 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128220 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 128221 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128222 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128223 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128224 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128225 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128226 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128227 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128228 Williammarsh||  || 18 settembre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 128229 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128230 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128231 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128232 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128233 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128234 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128235 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128236 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128237 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128238 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128239 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128240 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128241 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128242 - ||  || 22 settembre 2003 || M. Tichý
|-
| 128243 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128244 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128245 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128246 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128247 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128248 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128249 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128250 - ||  || 27 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 128251 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128252 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128253 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128254 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128255 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128256 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 128257 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128258 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128259 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128260 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128261 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128262 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128263 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128264 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128265 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 128266 - ||  || 4 ottobre 2003 || J. V. McClusky
|-
| 128267 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 128268 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 128269 - ||  || 5 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128270 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128271 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128272 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128273 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128274 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128275 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128276 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128277 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128278 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128279 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128280 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128281 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 128282 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128283 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128284 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128285 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128286 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 128287 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128288 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 128289 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128290 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 128291 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 128292 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 128293 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 128294 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 128295 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 128296 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 128297 Ashlevi ||  || 13 dicembre 2003 || J. W. Young
|-
| 128298 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 128299 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 128300 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|}

128301-128400 

|-
| 128301 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 128302 - ||  || 15 gennaio 2004 || G. Hug
|-
| 128303 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 128304 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 128305 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 128306 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 128307 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 128308 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 128309 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 128310 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 128311 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 128312 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 128313 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 128314 Coraliejackman ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 128315 Dereknelson ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 128316 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 128317 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 128318 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128319 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128320 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 128321 Philipdumont ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 128322 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 128323 Peterwolff ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 128324 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 128325 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 128326 - || 2004 FN || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128327 Ericcarranza ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 128328 - ||  || 20 marzo 2004 || Siding Spring
|-
| 128329 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 128330 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 128331 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128332 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128333 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128334 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128335 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128336 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128337 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 128338 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128339 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128340 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 128341 Dalestanbridge ||  || 27 marzo 2004 || CSS
|-
| 128342 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 128343 Brianpage ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 128344 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 128345 Danielbamberger ||  || 15 aprile 2004 || L. Ball
|-
| 128346 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 128347 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128348 Jasonleonard ||  || 15 aprile 2004 || CSS
|-
| 128349 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 128350 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 128351 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128352 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 128353 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 128354 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128355 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128356 - ||  || 15 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128357 - ||  || 16 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 128358 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128359 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128360 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128361 - ||  || 17 aprile 2004 || NEAT
|-
| 128362 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128363 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128364 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128365 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128366 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128367 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128368 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 128369 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128370 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128371 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 128372 Danielwibben ||  || 9 maggio 2004 || CSS
|-
| 128373 Kevinjohnson ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 128374 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128375 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128376 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128377 - ||  || 12 maggio 2004 || SSS
|-
| 128378 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128379 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128380 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128381 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128382 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128383 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 128384 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128385 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128386 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128387 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128388 - ||  || 23 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 128389 Dougleland ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 128390 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 128391 - || 2004 LQ || 8 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128392 - || 2004 LY || 9 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 128393 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128394 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128395 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128396 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128397 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128398 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128399 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128400 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|}

128401-128500 

|-
| 128401 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128402 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128403 - ||  || 8 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 128404 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128405 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128406 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128407 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128408 Mikehughes ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 128409 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128410 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 128411 - ||  || 12 giugno 2004 || SSS
|-
| 128412 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128413 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128414 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128415 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128416 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128417 Chrismccaa ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 128418 - ||  || 12 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 128419 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 128420 - || 2004 MS || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128421 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128422 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128423 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128424 - ||  || 17 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 128425 - ||  || 20 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 128426 Vekerdi ||  || 18 giugno 2004 || K. Sárneczky
|-
| 128427 - ||  || 28 giugno 2004 || J. Broughton
|-
| 128428 - || 2004 NJ || 8 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 128429 - || 2004 NK || 8 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 128430 - ||  || 7 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 128431 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128432 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 128433 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 128434 - ||  || 9 luglio 2004 || SSS
|-
| 128435 - ||  || 13 luglio 2004 || NEAT
|-
| 128436 - ||  || 11 luglio 2004 || NEAT
|-
| 128437 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128438 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128439 Chriswaters ||  || 10 luglio 2004 || CSS
|-
| 128440 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128441 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128442 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128443 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128444 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128445 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128446 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128447 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128448 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128449 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128450 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128451 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128452 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128453 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128454 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128455 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128456 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128457 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128458 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128459 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128460 - ||  || 15 luglio 2004 || SSS
|-
| 128461 - || 2004 OA || 16 luglio 2004 || R. Ferrando
|-
| 128462 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128463 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128464 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 128465 - ||  || 20 luglio 2004 || P. Birtwhistle
|-
| 128466 - ||  || 21 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 128467 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 128468 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 128469 - ||  || 28 luglio 2004 || W. Bickel
|-
| 128470 - ||  || 28 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 128471 - ||  || 16 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 128472 - || 2004 PS || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128473 - || 2004 PV || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128474 Arbacia ||  || 7 agosto 2004 || R. Ferrando
|-
| 128475 - ||  || 6 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 128476 - ||  || 3 agosto 2004 || SSS
|-
| 128477 - ||  || 3 agosto 2004 || SSS
|-
| 128478 - ||  || 3 agosto 2004 || SSS
|-
| 128479 - ||  || 4 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128480 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128481 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128482 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128483 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128484 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128485 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128486 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128487 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128488 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128489 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128490 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128491 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128492 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128493 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128494 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128495 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128496 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128497 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128498 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128499 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128500 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|}

128501-128600 

|-
| 128501 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128502 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128503 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128504 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128505 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128506 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128507 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128508 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128509 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128510 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128511 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128512 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128513 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128514 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128515 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128516 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128517 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128518 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128519 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128520 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128521 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128522 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128523 Johnmuir ||  || 11 agosto 2004 || R. E. Jones
|-
| 128524 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128525 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128526 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128527 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128528 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128529 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128530 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128531 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128532 - ||  || 9 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128533 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128534 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128535 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128536 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128537 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128538 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128539 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128540 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128541 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128542 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128543 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128544 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128545 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128546 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128547 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128548 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128549 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128550 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128551 - ||  || 9 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 128552 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128553 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128554 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128555 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128556 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128557 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128558 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128559 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128560 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128561 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128562 Murdin ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128563 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128564 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128565 - ||  || 11 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 128566 - ||  || 11 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 128567 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128568 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128569 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128570 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128571 - ||  || 11 agosto 2004 || SSS
|-
| 128572 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128573 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128574 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128575 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128576 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128577 - ||  || 15 agosto 2004 || SSS
|-
| 128578 - ||  || 15 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 128579 - ||  || 9 agosto 2004 || SSS
|-
| 128580 - ||  || 14 agosto 2004 || NEAT
|-
| 128581 - ||  || 15 agosto 2004 || SSS
|-
| 128582 - ||  || 15 agosto 2004 || SSS
|-
| 128583 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128584 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128585 Alfredmaria || 2004 QV || 18 agosto 2004 || W. Ries
|-
| 128586 Jeremias || 2004 QW || 16 agosto 2004 || W. Ries
|-
| 128587 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128588 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128589 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128590 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128591 - ||  || 19 agosto 2004 || SSS
|-
| 128592 - ||  || 21 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 128593 Balfourwhitney||  || 20 agosto 2004 || R. A. Tucker
|-
| 128594 - ||  || 16 agosto 2004 || SSS
|-
| 128595 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128596 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128597 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128598 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128599 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128600 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|}

128601-128700 

|-
| 128601 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 128602 Careyparish ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 128603 - ||  || 22 agosto 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 128604 Markfisher ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 128605 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 128606 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128607 Richhund ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 128608 Chucklove ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 128609 - ||  || 22 agosto 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 128610 Stasiahabenicht ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 128611 Paulnowak ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 128612 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 128613 - ||  || 24 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128614 Juliabest ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 128615 Jimharris ||  || 26 agosto 2004 || CSS
|-
| 128616 - ||  || 24 agosto 2004 || SSS
|-
| 128617 - ||  || 24 agosto 2004 || SSS
|-
| 128618 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128619 - ||  || 25 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 128620 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 128621 - || 2004 RD || 2 settembre 2004 || J. W. Young
|-
| 128622 Rudiš || 2004 RU || 4 settembre 2004 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 128623 - ||  || 5 settembre 2004 || W. Bickel
|-
| 128624 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128625 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128626 - ||  || 5 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128627 Ottmarsheim ||  || 6 settembre 2004 || C. Rinner
|-
| 128628 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 128629 - ||  || 7 settembre 2004 || M. Ory
|-
| 128630 - ||  || 6 settembre 2004 || SSS
|-
| 128631 - ||  || 6 settembre 2004 || SSS
|-
| 128632 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128633 Queyras ||  || 8 settembre 2004 || Saint-Véran
|-
| 128634 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128635 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128636 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128637 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128638 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128639 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128640 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128641 - ||  || 6 settembre 2004 || SSS
|-
| 128642 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128643 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128644 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128645 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128646 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128647 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128648 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128649 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128650 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128651 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128652 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128653 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128654 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128655 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128656 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128657 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128658 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128659 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128660 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128661 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128662 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128663 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128664 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128665 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128666 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128667 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128668 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128669 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128670 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128671 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128672 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128673 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128674 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128675 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128676 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128677 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128678 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128679 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128680 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128681 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128682 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128683 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128684 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128685 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128686 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128687 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128688 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128689 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128690 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128691 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128692 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128693 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128694 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128695 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128696 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128697 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128698 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128699 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128700 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|}

128701-128800 

|-
| 128701 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128702 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128703 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128704 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128705 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128706 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128707 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128708 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128709 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128710 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128711 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128712 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128713 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128714 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128715 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128716 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128717 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128718 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128719 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128720 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128721 - ||  || 8 settembre 2004 || Kleť
|-
| 128722 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128723 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128724 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128725 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128726 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128727 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128728 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128729 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128730 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128731 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128732 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128733 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128734 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128735 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128736 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128737 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128738 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128739 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128740 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128741 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128742 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128743 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128744 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128745 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128746 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128747 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128748 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128749 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128750 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128751 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128752 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128753 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128754 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128755 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128756 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128757 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128758 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128759 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128760 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128761 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128762 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128763 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128764 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128765 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128766 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128767 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128768 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128769 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128770 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128771 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128772 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128773 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128774 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128775 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128776 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128777 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128778 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128779 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128780 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128781 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128782 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128783 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128784 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128785 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128786 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128787 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128788 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128789 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128790 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128791 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128792 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128793 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128794 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128795 Douglaswalker||  || 13 settembre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 128796 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128797 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128798 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128799 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128800 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|}

128801-128900 

|-
| 128801 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128802 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128803 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128804 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128805 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128806 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128807 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128808 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128809 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128810 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128811 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128812 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128813 - ||  || 15 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 128814 - ||  || 15 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 128815 - ||  || 15 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 128816 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128817 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128818 - ||  || 11 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128819 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128820 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128821 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128822 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128823 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128824 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128825 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128826 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128827 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128828 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128829 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128830 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128831 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128832 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128833 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128834 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128835 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128836 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128837 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128838 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128839 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128840 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128841 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128842 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128843 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128844 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128845 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128846 - ||  || 16 settembre 2004 || SSS
|-
| 128847 - ||  || 16 settembre 2004 || SSS
|-
| 128848 - ||  || 16 settembre 2004 || SSS
|-
| 128849 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128850 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128851 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128852 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128853 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128854 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128855 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128856 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128857 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128858 - ||  || 17 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 128859 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128860 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128861 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128862 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128863 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128864 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128865 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128866 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128867 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128868 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128869 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128870 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128871 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128872 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128873 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128874 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128875 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128876 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128877 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128878 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128879 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128880 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 128881 - ||  || 23 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128882 Jennydebenedetti||  || 22 settembre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 128883 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128884 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128885 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128886 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128887 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 128888 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128889 - ||  || 30 settembre 2004 || NEAT
|-
| 128890 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128891 - ||  || 24 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 128892 - || 2004 TH || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128893 - || 2004 TK || 3 ottobre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 128894 - || 2004 TL || 3 ottobre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 128895 Bright Spring || 2004 TW || 4 ottobre 2004 || Jarnac
|-
| 128896 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128897 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128898 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128899 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128900 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|}

128901-129000 

|-
| 128901 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128902 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128903 - ||  || 10 ottobre 2004 || W. Bickel
|-
| 128904 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128905 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128906 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128907 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128908 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128909 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128910 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128911 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128912 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128913 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128914 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128915 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128916 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128917 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128918 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128919 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128920 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128921 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128922 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128923 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128924 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128925 Conwell ||  || 6 ottobre 2004 || Robert Holmes
|-
| 128926 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128927 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128928 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128929 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128930 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128931 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128932 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128933 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128934 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128935 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128936 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128937 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128938 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128939 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128940 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128941 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128942 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128943 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128944 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128945 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128946 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128947 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128948 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128949 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128950 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128951 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128952 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128953 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128954 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128955 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128956 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 128957 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128958 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128959 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 128960 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128961 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128962 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128963 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128964 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128965 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128966 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128967 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128968 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128969 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128970 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128971 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128972 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128973 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128974 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128975 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128976 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128977 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128978 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128979 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128980 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128981 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128982 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128983 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128984 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128985 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128986 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128987 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128988 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128989 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128990 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128991 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128992 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128993 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128994 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128995 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 128996 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128997 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128998 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 128999 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129000 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0128001